Die 2. Handball-Bundesliga (Frauen) startete auch in der Saison 1989/90 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Saisonverlauf 
Aus der Staffel Nord stieg TuS Walle Bremen, aus der Staffel Süd der TV Mainzlar in die 1. Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TuS Walle Bremen.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: TuS Alstertal.
Absteiger in die Regionalligen: SG Dülken und Berliner TSV 1850.
Aufsteiger aus den Regionalligen: TSV Nord Harrislee und ASV Hamm.

Entscheidungen

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TV Mainzlar.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: VfL Sindelfingen.
Absteiger in die Regionalligen: TSV Malsch und HG Regensburg.
Aufsteiger aus den Regionalligen: ASC Spandau und HC Dambach-Gröbenzell.

Entscheidungen

Weblinks 
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen
 Handball-Archiv.de

1989
Handballsaison 1989/90